Dit is een lijst van planetoïden 9301-9400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9301) - || 1985 RB4 || 10 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (9302) - || 1985 TB3 || 12 oktober 1985 || P. Wild
|-
| (9303) - || 1986 QH3 || 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (9304) - || 1986 RA5 || 1 september 1986 || H. Debehogne
|-
| (9305) Hazard || 1986 TR1 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (9306) Pittosporum || 1987 CG || 2 februari 1987 || E. W. Elst
|-
| (9307) Regiomontanus || 1987 QS || 21 augustus 1987 || F. Börngen
|-
| (9308) Randyrose || 1987 SD4 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (9309) Platanus || 1987 SS9 || 20 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (9310) - || 1987 SV12 || 18 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (9311) - || 1987 UV1 || 25 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9312) - || 1987 VE2 || 15 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9313) Protea || 1988 CH3 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (9314) - || 1988 DJ1 || 19 februari 1988 || Y. Oshima
|-
| (9315) Weigel || 1988 PP2 || 13 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (9316) Rhamnus || 1988 PX2 || 12 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (9317) - || 1988 RO4 || 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (9318) - || 1988 RG9 || 6 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (9319) - || 1988 RV11 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (9320) - || 1988 VN3 || 11 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (9321) - || 1989 AK || 5 januari 1989 || T. Kojima
|-
| (9322) Lindenau || 1989 AC7 || 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (9323) Hirohisasato || 1989 CV1 || 11 februari 1989 || T. Seki
|-
| (9324) - || 1989 CH4 || 7 februari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9325) - || 1989 GG4 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (9326) Ruta || 1989 SP2 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (9327) Duerbeck || 1989 SW2 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (9328) - || 1990 DL3 || 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (9329) Nikolaimedtner || 1990 EO || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (9330) - || 1990 EF7 || 3 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (9331) Fannyhensel || 1990 QM9 || 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (9332) - || 1990 SB1 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (9333) Hiraimasa || 1990 TK3 || 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9334) Moesta || 1990 UU3 || 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (9335) - || 1991 AA1 || 10 januari 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (9336) Altenburg || 1991 AY2 || 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (9337) - || 1991 FO1 || 17 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (9338) - || 1991 FL4 || 25 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (9339) Kimnovak || 1991 GT5 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (9340) Williamholden || 1991 LW1 || 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (9341) Gracekelly || 1991 PH2 || 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (9342) Carygrant || 1991 PJ7 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (9343) - || 1991 PO11 || 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (9344) Klopstock || 1991 RB4 || 12 september 1991 || F. Börngen
|-
| (9345) - || 1991 RA10 || 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9346) Fernandel || 1991 RN11 || 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (9347) - || 1991 RY21 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9348) - || 1991 RH25 || 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9349) Lucas || 1991 SX || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (9350) Waseda || 1991 TH2 || 13 oktober 1991 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (9351) Neumayer || 1991 TH6 || 2 oktober 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (9352) - || 1991 UB4 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9353) - || 1991 VM4 || 9 november 1991 || A. Sugie
|-
| (9354) - || 1991 VF7 || 11 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9355) - || 1991 XO2 || 5 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9356) Elineke || 1991 YV || 30 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (9357) Venezuela || 1992 AT3 || 11 januari 1992 || O. A. Naranjo
|-
| (9358) Fårö || 1992 DN7 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (9359) Fleringe || 1992 ED11 || 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (9360) - || 1992 EV13 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (9361) - || 1992 EM18 || 3 maart 1992 || UESAC
|-
| (9362) Miyajima || 1992 FE1 || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9363) - || 1992 GR || 3 april 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9364) Clusius || 1992 HZ3 || 23 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (9365) Chinesewilson || 1992 RU3 || 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (9366) - || 1992 WR1 || 17 november 1992 || A. Sugie
|-
| (9367) - || 1993 BO3 || 30 januari 1993 || A. Natori, T. Urata
|-
| (9368) Esashi || 1993 BS3 || 26 januari 1993 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (9369) - || 1993 DB1 || 20 februari 1993 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (9370) - || 1993 FC22 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (9371) - || 1993 FV31 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9372) Vamlingbo || 1993 FK37 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9373) Hamra || 1993 FY43 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9374) Sundre || 1993 FJ46 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9375) Omodaka || 1993 HK || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9376) Thionville || 1993 OU7 || 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (9377) Metz || 1993 PJ7 || 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (9378) Nancy-Lorraine || 1993 QF3 || 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (9379) Dijon || 1993 QH3 || 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (9380) Mâcon || 1993 QZ5 || 17 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (9381) Lyon || 1993 RT19 || 15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (9382) Mihonoseki || 1993 TK11 || 11 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9383) Montélimar || 1993 TP15 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (9384) Aransio || 1993 TP26 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (9385) Avignon || 1993 TJ30 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (9386) Hitomi || 1993 XD1 || 5 december 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (9387) Tweedledee || 1994 CA || 2 februari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (9388) - || 1994 EH2 || 10 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9389) Condillac || 1994 ET6 || 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (9390) - || 1994 NJ1 || 12 juli 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9391) - || 1994 PH1 || 14 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (9392) Cavaillon || 1994 PK7 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9393) Apta || 1994 PT14 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9394) Manosque || 1994 PV16 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9395) Saint Michel || 1994 PC39 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9396) - || 1994 QT || 17 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9397) Lombardi || 1994 RJ || 6 september 1994 || Stroncone
|-
| (9398) Bidelman || 1994 SH3 || 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (9399) Pesch || 1994 ST12 || 29 september 1994 || Spacewatch
|-
| (9400) - || 1994 TW1 || 9 oktober 1994 || E. F. Helin, K. J. Lawrence|}

Planetoïdenlijsten